YCV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cartierville (Canada)